Bischofsmütze steht für:
 Mitra, die feierliche Kopfbedeckung eines Bischofs vieler Kirchen
 Stephanos (Bischofskrone), die feierliche Kopfbedeckung eines orthodoxen oder ostkirchlichen Bischofs
 Inful (Heraldik), eine Rangkrone in der Heraldik
 ein Plätzchen in der Form eines Dreispitzes
 Bischofsmütze (Dachform), eine Bauform von spitz zulaufenden Kirchtürmen namentlich in Norddeutschland
 einen Pflasterstein, der die Form einer Mitra hat, siehe Betonpflasterstein
 ein Bauteil mit abgeschrägter Form im Bereich von Treppensockeln, siehe Treppe #Begriffe im Treppenbau
 eine in Form einer Mitra gefaltete Serviette, siehe Serviette #Falttechnik

Berge:
 Bischofsmütze im Gosaukamm, Salzburg ()
 Bischofsmütze (Lienzer Dolomiten) in den Lienzer Dolomiten, Tirol ()
 Bischofsmütze (Neukirchen, Gemeinde Altmünster), im Höllengebirge in der Katastralgemeinde Neukirchen (Gemeinde Altmünster), Oberösterreich ()
 Bischofsmütze (Wienerwald) im Wienerwald bei Mayerling, Niederösterreich ()
 einen Berg in Tschechien, mit der Ruine der Burg Kaltenštejn

Biologie:
 eine Schneckenart der Familie der Mitraschnecken
 Bischofsmütze, eine Apfelsorte, siehe Geflammter Kardinal
 Bischofsmütze (Kaktus), ein Kakteengewächs der Gattung Astrophytum
 Bischofsmütze (Pilz) (Gyromitra infula), eine Pilzart aus der Abteilung der Schlauchpilze
 Patisson, einen Kürbis, der aussieht wie eine Bischofsmütze oder ein Turban